Vitriarius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jacob Vitriarius (1679–1745), Schweizer Rechtsgelehrter und Verfasser maßgebender Rechtswerke
 Philipp Reinhard Vitriarius (1647–1720), deutscher Rechtswissenschaftler